American Basketball League bezeichnet vier verschiedene US-amerikanische Profiligen des Basketballs, die alle den Spielbetrieb eingestellt haben:

 American Basketball League (1925–1955), eine der ersten professionellen Basketball-Ligen der USA
 American Basketball League (1961–1963), eine US-amerikanische Basketball-Liga, die bereits in ihrer zweiten Saison wieder aufgelöst wurde
 American Basketball League (1996–1998), eine Profiliga für Damen-Basketball unter Führung der NBA
 American Basketball League (2013–2015), halbprofessionale Basketballliga.